Юпикские народы — группа коренных народов российского Дальнего Востока и запада, юго-запада и центрально-южной части Аляски. Юпики включаются в число эскимосских народов и родственны инуитам и инупиатам. В состав юпикских народов включаются:

 алутиик или сугпиак — жители полуострова Аляска и прибрежной и островной зоны центрально-южной Аляски;
 юпики центральной Аляски — жители равнины между реками Юкон и Кускоквим, а также северного берега Бристольского залива до  и севера Аляски близ реки Накнек и заливом Эгегик;
 сибирские юпики или юиты, в том числе , чаплинцы (Чаплино) и  Дальнего Востока России и острова Святого Лаврентия.

 Численность 
Юпики центральной Аляски — наиболее многочисленный юпикский народ, говорит на центрально-юпикском языке.

Согласно данным переписи 2001 года, в США более 24 000 человек, из которых 22 000 живут на Аляске, большинство расселены примерно в 70 деревнях на территории запада и юго-запада Аляски. Ещё 2355 сугпиак и 1700 других юпиков проживают в России.

 Этимология 
Слово «юпик» (Yup’ik, множественное число Yupiit) образовано от юпикского слова «юк» (yuk, «человек») с добавлением суффикса «-пик» (-pik), означающего «настоящий, истинный»; таким образом, самоназвание юпиков означает «настоящие люди». В этнографической литературе юпиков и их язык иногда называют «юк» и «юит». Народ и диалекты Бэй-Чевака и Нунивака называются «чупик».

В латинизированной записи слово «юпик» содержит апостроф, так как в центрально-юпикской орфографии он означает удвоение предыдущего звука (юппик).

 Происхождение 
Общий предок эскимосов и алеутов, а также многих других палеосибирских народов жил в Восточной Сибири и прибыл к Берингову морю около 10 000 лет назад. Исследование групп крови, позже подтверждённое лингвистическими находками и исследованиями ДНК, пришло к выводу о том, что предки индейцев Америки достигли Северной Америки ещё до предков эскимосов и алеутов. Вероятно, было несколько волн миграции из Сибири в Америку через Берингию, а переселения произошли в промежуток от 20 до 8 тыс. л. н. в периоды оледенения. Примерно 3 000 лет назад предки юпиков расселились по берегам западной Аляски, иногда расходясь в долины Юкона и Кусковина (1 400 лет назад). Они достигли  на Юконе и  на Кусковине.

По данным палеогенетикв палеоэскимосская (источник для на-дене групп) миграция в Америку произошла примерно в 6—5 тыс. л. н., а более поздние неоэскимосские (включая инуитов) группы происходят от поздней палеоэскимосской обратной миграции в Сибирь. Обратная миграция достигла только восточного побережья Чукотки. Сегодня сибирские юпики — единственное коренное азиатское население с северо-американской родословной. Они частично переселились в Северную Америку примерно в 1 тыс. лет назад.

 Культура 
Традиционно весну и лето семьи юпиков проводили в рыболовецких лагерях, а на зиму собирались в поселения вместе с другими юпиками. Многие юпики занимаются традиционными промыслами, особенно часто тихоокеанского лосося и тюленя.

Общинный дом мужчин — касик (qasgiq) — был церемониальным помещением, где проходили фестивали (сопровождающиеся пением, танцами и рассказыванием историй) и остальные традиционные мероприятия, в том числе с участием шаманов. Касик в основном использовались зимой, когда юпики собрались вместе. Здесь же взрослые мужчины учили мальчиков охоте и выживанию в дикой природе, включая изготовление каяков.

Женский дом, эна (ena), был традиционно рядом с касиком, иногда их соединял туннель. Женщины учили девочек обрабатывать шкуры, шить, готовить рыбу и дичь, а также ткать. Мальчики жили с матерями примерно до пяти лет, потом они переходили в касик. Каждую зиму от трёх до шести недель девочки учились в мужском доме, а мальчики в женском. Девочек учили охоте и изготовлению инструментов, а мальчиков — готовить и шить.

Групповые танцы юпиков обычно характеризуются движениями только верхней половины тела; жесты при танцах напоминают танцы чероки с веерами.

Детей юпиков называют по имени последнего умершего члена общины.

 Языки 

Пять юпикских языков родственны инуктитуту и всё ещё широко распространены, 75 % юпиков свободно говорят на своих языках.

Аляскинские и сибирские юпики, как и аляскинские инупиаты, используют письменность, которую разработали гренландские миссионеры-моравцы в 1760-х годах. Кроме того, аляскинские юпики и инуиты — единственные коренные северные народы, разработавшие собственную письменность. Она была иероглифической и исчезла со смертью своих изобретателей. В конце XIX века миссионеры, прибывшие к юпикам, использовали их язык в богослужениях и перевели на него Библию.

Исследователи Сибири ошибочно идентифицировали сугпиаков, живущих рядом с алеутами, и назвали их «алутиик» (алеуты). Данное слово продолжает использоваться.

 См. также 
 Народы Арктики

 Примечания 

 Литература 
 Barker, James H. (1993). Always Getting Ready — Upterrlainarluta: Yup’ik Eskimo Subsistence in Southwest Alaska. Seattle, WA: University of Washington Press.
 Branson, John and Tim Troll, eds. (2006). Our Story: Readings from Southwest Alaska — An Anthology. Anchorage, AK: Alaska Natural History Association.
 Federal Field Committee for Development Planning in Alaska. (1968). Alaska Natives & The Land. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
 Campbell, Lyle. (1997). American Indian languages: The historical linguistics of Native America. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-509427-1.
 Fienup-Riordan, Ann. (1983). The Nelson Island Eskimo: Social Structure and Ritual Distribution. Anchorage, AK: Alaska Pacific University Press.
 Fienup-Riordan, Ann. (1990). Eskimo Essays: Yup’ik Lives and How We See Them. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
 Fienup-Riordan, Ann. (1991). The Real People and the Children of Thunder: The Yup’Ik Eskimo Encounter With Moravian Missionaries John and Edith Kilbuck. Norman, OK: University of Oklahoma Press.
 Fienup-Riordan, Ann. (1994). Boundaries and Passages: Rule and Ritual in Yup’ik Eskimo Oral Tradition. Norman, OK: University of Oklahoma Press.
 Fienup-Riordan, Ann. (1996). The Living Tradition of Yup’ik Masks: Agayuliyararput (Our Way of Making Prayer). Seattle, WA: University of Washington Press.
 Fienup-Riordan, Ann. (2000). Hunting Tradition in a Changing World: Yup’ik Lives in Alaska Today. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
 Fienup-Riordan, Ann. (2001). What’s in a Name? Becoming a Real Person in a Yup’ik Community. University of Nebraska Press.
 Jacobson, Steven A., compiler. (1984). Yup’ik Eskimo Dictionary. Fairbanks, AK: Alaska Native Language Center, University of Alaska Fairbanks.
 Jacobson, Steven A. «Central Yup’ik and the Schools: A Handbook for Teachers.» Juneau: Alaska Native Language Center, 1984.
 Kizzia, Tom. (1991). The Wake of the Unseen Object: Among the Native Cultures of Bush Alaska. New York: Henry Holt and Company.
 MacLean, Edna Ahgeak. «Culture and Change for Iñupiat and Yupiks of Alaska.» 2004. Alaska. 12 Nov 2008 <https://web.archive.org/web/20100224195249/http://www.liu.edu/CWIS/CWP/library/workshop/citmla.htm>.
 Mithun, Marianne. (1999). The languages of Native North America. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-23228-7 (hbk); ISBN 0-521-29875-X.
 Morgan, Lael, ed. (1979). Alaska’s Native People. Alaska Geographic 6(3). Alaska Geographic Society.
 Naske, Claus-M. and Herman E. Slotnick. (1987). Alaska: A History of the 49th State, 2nd edition. Norman, OK: University of Oklahoma Press.
 Oswalt, Wendell H. (1967). Alaskan Eskimos. Scranton, PA: Chandler Publishing Company.
 Oswalt, Wendell H. (1990). Bashful No Longer: An Alaskan Eskimo Ethnohistory, 1778—1988. Norman, OK: University of Oklahoma Press.
 Pete, Mary. (1993). «Coming to Terms.» In Barker, 1993, pp. 8-10.
 Reed, Irene, et al. Yup’ik Eskimo Grammar. Alaska: U of Alaska, 1977.
 de Reuse, Willem J. (1994). Siberian Yupik Eskimo: The language and its contacts with Chukchi. Studies in indigenous languages of the Americas. Salt Lake City: University of Utah Press. ISBN 0-87480-397-7.

Юпики
Эскимосы